Itapui kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itapuí (ort), São Paulo, 
 Itapuí (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar